Seznam držav po proizvodnji in porabi zemeljskega plina

Seznam držav po proizvodnji zemeljskega plina
Vir:  The World Factbook.

Seznam držav po porabi zemeljskega plina
Vir: The World Factbook.

Glej tudi
 Zemeljski plin
 Zaloge zemeljskega plina
 Svetovna poraba energije
 Seznam držav po proizvodnji nafte

Sklici

Zemeljski plin
Energetika
Nafta